Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Porsche Tennis Grand Prix egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a német Julia Görges volt, aki ezúttal a második körben kiesett. A legjobb négy közé a világranglista első négy helyezettje, Viktorija Azaranka, Marija Sarapova, Petra Kvitová és Agnieszka Radwańska jutott be, ami a 2009-es wimbledoni torna óta először fordult elő. A győzelmet végül Marija Sarapova szerezte meg, miután a fináléban 6–1, 6–4-re legyőzte a világelső Viktorija Azarankát.

A két játékos ötödik alkalommal találkozott egymással egy WTA-torna döntőjében, s korábban mindig Azaranka hagyta el győztesen a pályát (2012-ben az Australian Openen 6–3, 6–0-ra, Indian Wellsben 6–2, 6–3-ra nyert a fehérorosz játékos).

Sarapovának ez volt a huszonötödik egyéni WTA-győzelme, s hatodszor diadalmaskodott az aktuális világelsővel szemben (2005-ben Lindsay Davenportot Tokióban és az év végi világbajnokságon, 2006-ban Amélie Mauresmót a US Openen, 2008-ban Justine Henint az Australian Openen, 2011-ben pedig Caroline Wozniackit Rómában győzte le). Stuttgartban ez volt az első tornagyőzelme, amelyet úgy szerzett meg, hogy a negyeddöntőben mérkőzéslabdáról fordított Samantha Stosurral szemben. 2012-ben, Angelique Kerber koppenhágai győzelme után, ő volt a második játékos, akinek ez sikerült.

Azaranka másodszor nyerhetett volna versenyt salakos pályán, egy évvel korábban Marbellán diadalmaskodott ugyanezen a borításon. A fehérorosz játékos – akinek a jobb csuklóját a mostani döntő során ápolni kellett – még az elveszített fináléval együtt is csupán a második vereségét szenvedte el a szezon során, miközben huszonkilenc mérkőzést, s négy tornát megnyert az év első négy hónapjában.

Kiemeltek
Az első négy kiemelt a második körben kezdi meg a szereplést.

  Viktorija Azaranka (döntő)
  Marija Sarapova (győztes)
  Petra Kvitová (elődöntő)
  Agnieszka Radwańska ''(elődöntő)

<ol start="5">
  Samantha Stosur ''(negyeddöntő)
  Caroline Wozniacki ''(második kör)
  Marion Bartoli ''(második kör)
  Li Na (negyeddöntő)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Alsó ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Caroline Wozniacki
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Jelena Janković
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=R

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Angelique Kerber
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Roberta Vinci
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Francesca Schiavone
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Monica Niculescu
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Samantha Stosur
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Peng Suaj
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Julia Görges
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Alizé Cornet
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Anna Csakvetadze
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Caroline Wozniacki
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Angelique Kerber
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Francesca Schiavone
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Petra Kvitová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Samantha Stosur
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Julia Görges
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Alizé Cornet
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=R
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Marija Sarapova| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Angelique Kerber
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Petra Kvitová| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Samantha Stosur
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Marija Sarapova| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=7| RD4-seed01=3
| RD4-team01= Petra Kvitová
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=63
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Marija Sarapova| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=
}}

Selejtező
Kiemeltek

  Sorana Cîrstea (első kör)
  Cvetana Pironkova (első kör)
  Iveta Benešová (feljutott)
  Aleksandra Wozniak (első kör)

<ol start="5">
 Carla Suárez Navarro ''(első kör)
 Barbora Záhlavová-Strýcová ''(második kör)
 Katerina Bondarenko ''(harmadik kör, szerencsés vesztes)
 Arn Gréta (feljutott)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Anna Csakvetadze
 ''' Arn Gréta

<ol start="3">
 ''' Iveta Benešová
  Alizé Cornet
</ol>

Szerencsés vesztesek Katerina Bondarenko' (Flavia Pennetta visszalépése miatt)
 Akgul Amanmuradova ''(Daniela Hantuchová visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E